Секреньеши () — венгерская фамилия. Известные носители:
 Секреньеши, Аттила (1913—1995) — фигурист из Венгрии, бронзовый призёр чемпионатов Европы 1936 и 1937 годов, шестикратный чемпион Венгрии в парном катании.
 Секреньеши, Пирошка (1916—1990) — фигуристка из Венгрии, бронзовый призёр чемпионатов Европы 1936 и 1937 годов, шестикратная чемпионка Венгрии в парном катании.